Hood, angol családnév

Földrajz
 Amerikai Egyesült Államok
Hood (Kalifornia)
Hood (Virginia)
Hood megye, Texas

Hadihajók
 HMS Hood (egyértelműsítő lap)